Полігон (, ; ) — ділянка місцевості, обладнана спеціальними спорудами, приладами тощо для випробування технічних засобів різного призначення.
 Військовий полігон — об'єкт для проведення військових навчань або випробувань зразків озброєнь і військової техніки.
 Полігон у математиці — багатокутник.
 Полігон у комп'ютерній графіці використовуються для побудови зображень тривимірних об'єктів.
 Полігон — кутомірний чи нівелірний хід у вигляді замкнутого чи розімкнутого багатокутника.
 Polygon — американський вебсайт про відеоігри.

Населені пункти 
 Полігон — селище, Миколаївська область, Вітовський район, Полігонівська сільська рада

Природоохоронна територія 
 Полігон — ландшафтний заказник, Житомирська область